Мормон () — пророк в «Книге Мормона», по имени которого названа эта книга. Как утверждал Джозеф Смит, Мормон был пророком-историком, который выгравировал краткое изложение истории своего народа на золотых пластинах. Святые последних дней верят в то, что Мормон был нефийским пророком, который жил на Американском континенте в IV в.

«Книга Мормона» сообщает, что от пророка Аммарона Мормон узнал, где хранится летопись его народа, которую вели многие поколения его предков. В ней также говорится о том, что позднее Мормон сократил почти тысячелетнюю хронику, составленную его предшественниками, и дополнил её собственными откровениями. Как утверждается, им написаны «Слова Мормона» и первые семь глав Книги Мормона (часть «большой» «Книги Мормона»). Затем Мормон передал свои записи сыну Моронию.

История жизни 
Как гласит «Книга Мормона», он родился примерно в 311 году и был назван в честь отца. Когда ему было около 10 лет, ему явился пророк Аммарон и рассказал, где найти священные писания нефийских пророков и на чём можно записать его собственные откровения. В возрасте 11 лет отец увёз Мормона в землю Зарагемля.

Мормон пишет, что когда ему было 15 лет, ему явился Иисус Христос.

В возрасте 16 лет Мормон становится главнокомандующим армии нефийцев и ведёт затяжную войну с ламанийцами.

В соответствии с наставлением Аммарона Мормон отправился на гору (холм) Шим, когда ему было 24 года, где находились летописи и сократил их.

В 362 году Мормон написал, что он «совершенно отказался быть … военачальником и вождём» нефийцев «из-за их злодеяний и мерзостей». Тем не менее, примерно 30 лет спустя Мормон принял решение вернуться на пост главнокомандующего, поскольку нефийская армия терпела тяжёлые поражения.

См. также 
 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России (мормоны)
 Официальная информация о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
 Официальные священные писания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Пророки Книги Мормона